Acanthodis är ett släkte av insekter. Acanthodis ingår i familjen vårtbitare.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Referenser

Noter 

Vårtbitare
Acanthodis